Dobrogost Ostroróg (zm. 1478/1479) – kasztelan gnieźnieński i kamieński, starosta ostrzeszowski
 Dobrogost Ostroróg (zm. 1507/1508) – kasztelan poznański, starosta ostrzeszowski